«Ши́нник» — российский футбольный клуб из Ярославля. Основан 15 января 1957 года. В 1957—1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник».

История 

В первенствах СССР команда провела 1346 матчей: 523 победы, 376 ничьих, 447 поражений, разность мячей 1652—1499 (+153). Наивысшим достижением стал выход команды в высшую лигу советского футбола в 1964 году (первая группа класса «А») и 16-е место из 17 участников. Всего «Шинник» провёл 6 сезонов в классе «Б» (1957—1962), 7 сезонов во второй группе классе «А» (1963, 1965—1970) и 21 сезон в первой лиге (1971—1991) — на втором уровне системы лиг, а также 1 сезон в первой группе класа «А» (1964) — на первом (высшем) уровне системы лиг.

В Кубке СССР лучшим достижением стала 1/4 финала в 1964 (поражение от «Динамо» Киев) и 1966 годах (поражение от «Динамо» Минск). В Кубке СССР проведено 94 матча, 35 побед, 10 ничьих, 49 поражений, при разнице мячей 94:123. В эти матчи входят 3 переигровки («Волга» Калинин, 1961 год; «Волга» Горький, 1963 год; «Сокол» Саратов, 1968 год) и 6 отказов от матчей («Энергетик» Душанбе, 1967 год (отказ «Энергетика»); «Кайрат» Алма-Ата, 1972 год (отказ «Шинника»); СКА Хабаровск, 1983 год (отказ «Шинника»); «Гурия» Ланчхути, 1990 год (отказ «Шинника»); «Гурия» Ланчхути, 1990 год (отказ «Гурии»); «Локомотив» Москва, 1991 год (не было подготовлено поле в Ярославле)).

В чемпионатах и первенствах России команда провела 668 матчей (269 побед, 183 ничьи, 225 поражений), при разнице мячей 844:731 (+113). Наивысшим достижением в высшей лиге стало 4-е место в 1997 году. В высшем дивизионе «Шинник» провёл 10 сезонов (1992, 1997—1999, 2002—2006, 2008), в Первом дивизионе / ФНЛ / Первой лиге проводит 21-й сезон (1993—1996, 2000, 2001, 2007, 2009—2021, с 2022 года).

В Кубке России лучшим достижением стал выход в 1/2 финала в 2004 году (поражение от команды «Терек» Грозный) и в 2018 году (поражение от команды «Авангард» Курск). В Кубке России проведено 46 матчей, 21 побед, 1 ничья, 24 поражения, при разнице мячей 73:84.

Полуфиналист Кубка России в розыгрышах 2003/04 и 2017/18.

Финалист Кубка ФНЛ в 2012 и 2016 годах. Полуфиналист Кубка Премьер-лиги.

В Первенстве ФНЛ 2011/2012 ярославцы боролись за попадание в РФПЛ, но в переходных матчах уступили команде «Ростов» Ростов-на-Дону — 0:3 и 0:1. 11 апреля 2021 «Шинник», проиграв в домашнем матче «Алании», досрочно вылетел в ПФЛ.

Символика клуба 

Цвета клуба — чёрный и синий. Основная форма команды — чёрно-синие футболки, чёрные трусы, чёрные гетры. В качестве резервной используется форма белой расцветки. Впервые ярославцы вышли в чёрно-синей форме 1 апреля 2001 года. По словам первого вице-президента клуба Михаила Морозова, автором идеи формы стал главный тренер Александр Побегалов. До этого у клуба не было строго определённых цветов формы. Несколько поколений болельщиков наблюдали команду в белых, красных, зелёных и жёлтых футболках, цвета трусов и гетр также менялись. В 1960-х годах к этому многообразию добавилась форма цвета сборной Аргентины, в конце 1980-х годов команда играла в чёрно-красных футболках, чёрных трусах, чёрных гетрах. На данный момент техническим спонсором Шинника является немецкая фирма Jako.

Клубные цвета

Эмблема 

Герб клуба изображал шину, внутри которой находился футбольный мяч. Шину венчала крупная буква «Я». Эмблема обозначала принадлежность команды к Ярославскому шинному заводу. В 1990-х годах финансирование «Шинника» осуществлялось рядом коммерческих структур, и поэтому символ команды сменился на герб Ярославля (медведь с секирой) на фоне футбольного мяча. В 2000 году у «Шинника» появился генеральный спонсор в лице «НТМ-холдинга», и клуб вновь сменил герб, который и остаётся официальным по сей день.

Технические спонсоры

Статистика выступлений в чемпионате страны

Чемпионат СССР 

* Приведены итоговые показатели (на втором этапе учитывались все показатели первого этапа).

Чемпионат России

Выступления в еврокубках 
«Шинник» выступал в еврокубках УЕФА два раза. И оба раза, пройдя второй раунд, команда из Ярославля уступала в третьем: первый раз — испанской «Валенсии» (1998 год), второй — португальскому «Униан Лейрия» (2004).

Клубные рекорды 

Самая крупная победа: «Заря» Пенза — 8:0 (1960), «Зенит» Ижевск — 8:0 (1993).

Самое крупное поражение: ЦСКА Москва — 2:10 (1964), «Локомотив» Москва — 0:8 (1982).

Лучший бомбардир за сезон: Владимир Коротков — 25 голов в 42 матчах (класс «А», 2 группа, 2 подгруппа, 1965) и Олег Смирнов — 25 голов в 34 матчах (Первая лига, 1993).

Наибольшее количество забитых мячей за матч: Олег Смирнов — 5 голов (1993).

Рекордсмены клуба 

Рекордсмены по числу проведённых игр

Лучшие бомбардиры

Достижения 

 Чемпионат России (высшая лига)
 4-е место: 1997
 Первая лига СССР / Первый дивизион России
 Победитель (3): 1963, 2001, 2007
 Серебряный призёр: 1996
 Кубок России
 1/2 финала (2): 2003/04, 2017/18
 Кубок 450-летия города Сантьяго
 Обладатель: 1991
 Кубок ФНЛ
 Финалист (2): 2012, 2016

Состав

Тренеры 

 Михаил Чуркин: 1957—1958
 Виктор Пономарёв: 1959—1962
 Анатолий Акимов: 1963—1964
 Виктор Пономарёв: 1965—1966
 Иван Конов: 1967
 Николай Дементьев: 1968
 Игорь Нетто: 1968
 Борис Аркадьев: 1969
 Иван Золотухин: 1970
 Виктор Марьенко: 1971—1978
 Станислав Воротилин: 1979—1983
 Юрий Севидов: 1984
 Валерий Чистяков: 1985—1988
 Станислав Воротилин: 1989 — июль 1992
 Валерий Фролов: август — декабрь 1992
 Игорь Волчок: 1993—1995
 Анатолий Полосин: 1996—1997
 Пётр Шубин: 1997—1998
 Давид Кипиани: 1998
 Александр Аверьянов: по апрель 1999
 Александр Побегалов (и. о.): апрель — июнь 1999
 Беньяминас Зелькявичюс: июнь — октябрь 1999
 Александр Побегалов (и. о.): октябрь — ноябрь 1999
 Алексей Петрушин: декабрь 1999 — июнь 2000
 Александр Побегалов: июль 2000 — май 2004
 Олег Долматов: май 2004 — сентябрь 2006
 Борис Гаврилов (и. о.): сентябрь — ноябрь 2006
 Сергей Юран: декабрь 2006 — апрель 2008
 Иван Лях (и. о. главного тренера): май — август 2008
 Сергей Павлов: август 2008 — май 2009
 Иван Лях: май — сентябрь 2009
 Юрий Быков: октябрь 2009 — ноябрь 2009
 Игорь Ледяхов: декабрь 2009 — май 2010
 Борис Гаврилов (и. о.): май 2010
 Александр Побегалов: май 2010 — июнь 2011
 Галимджан Хайрулин (и. о.): июнь 2011
 Юрий Газзаев: июнь 2011 — декабрь 2012
 Александр Побегалов: декабрь 2012 — октябрь 2020
 Алексей Казалов (): октябрь — ноябрь 2020
 Юрий Газзаев: октябрь 2020 — май 2021
 Вадим Евсеев: с июня 2021

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
ФК «Шинник»